Juscelino Kubitschek of Presidente Juscelino Kubitschek (1902-1976), 21e president van Brazilië
 Presidente Juscelino (Maranhão), gemeente in de Braziliaanse deelstaat Maranhão
 Presidente Juscelino (Minas Gerais), gemeente in de Braziliaanse deelstaat Minas Gerais